El término longitud (del latín longitudo) puede tener diversos significados, según el contexto:

 En física, la longitud (física): magnitud que expresa la distancia entre dos puntos. Véase también unidades de longitud.
 En cartografía, longitud (cartografía): coordenada este-oeste utilizada para expresar una ubicación geográfica.
 En teoría de grafos, longitud de un camino.
 Es el título de una serie de televisión de Reino Unido: Longitud (serie de televisión) (2001), basada en la novela homónima de Dava Sobel.